Kostelů svatého Martina je v Praze více:

 Kostel svatého Martina (Lipany) – novorománský kostel
 Kostel svatého Martina (Řepy) – románský farní kostel
 Kostel svatého Martina ve zdi – původně farní osady Újezd zastavěný do staroměstských hradeb
 Rotunda svatého Martina (Vyšehrad) – nejstarší pražská rotunda

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení